Bokstraat (Heerlen)
Bokstraat (Utrecht)
Bokstraat (Maastricht)